Crosta pode-se referir a:

Geografia e geologia 
Crosta, camada externa do planeta Terra
Crosta oceânica
Crosta continental
Crosta lunar, camada externa da Lua

Ciências biológicas
Crosta láctea, dermatite que afeta o couro cabeludo de bebés
Crosta (biologia), a camada formada por um organismo incrustante